Наалин () () — деревня в Палестинской автономии (Западный берег реки Иордан). Население 3500 жителей, площадь — 7,7 квадратного километра. Расположена в трёх километрах к востоку от зелёной линии.

История 
В 1953 Армия обороны Израиля атаковала деревню при «операции возмездия» в Кибии. Во время войны 1967 года Цахал завоевал Западный Берег, включая Наалин.

Согласно соглашениям Осло 1993 года, деревня находится под израильским контролем (территория C).

В апреле 2009 года в деревне был основан музей Катастрофы, при содействии Яд ва-Шем.

Протест против разделительного забора 
Жители деревни, а также израильские и международные активисты устраивают еженедельные акции протеста против разделительного забора, который отрежет около трети территории деревни.

См. также 
 Резня в Кибии
 Анархисты против стены

Примечания